Petterstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Petterstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Petterstjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Östra Petterstjärnen, sjö i Härnösands kommun och Sollefteå kommun,  (3,88 ha)
Petterstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,21 ha)
Petterstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn